polychloorbifenyl, een groep van zeer giftige organische chloorverbindingen in de scheikunde
 Printed circuit board, een elektronische printplaat
 Parti Communiste de Belgique, de Franse naam van de Kommunistische Partij van België, opgericht in 1920
 Partido Comunista Brasileiro, een communistische politieke partij in Brazilië, opgericht in 1922
 Partido Comunista de Bolivia, een communistische politieke partij in Bolivia, opgericht in 1950
 Protestants-christelijke basisschool; zie Protestants onderwijs
 Pakistan Cricket Board, de Pakistaanse cricketbond
 Process Control Block, een datastructuur in de kernel van een besturingssysteem
 Postcoïtaal bloedverlies, bloedverlies na seksueel contact